Der Begriff Marinekaserne bedeutet:

 eine Militärunterkunft speziell für die Waffengattung Marine
 eine ehemalige Kaserne in Wien, siehe Marinekaserne (Wien)